Зіатдінов Назіп Зіатдінович (1925—2008) — організатор сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці.
 Зіатдінов Юрій Кашафович (* 1955) — український фахівець у галузі авіаційно-космічної техніки, доктор технічних наук, професор.